Fry, Formula–2-es konstruktőr
 Fry, angol családnév